Йо́нас Бёзигер (; , Оберарт) — швейцарский сноубордист, многократный призёр этапов кубка мира по сноуборду в биг-эйре, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в слоупстайле (2013). Участник Олимпийских игр 2018 года в биг-эйре и слоупстайле. Участник 4 чемпионатов мира (2015, 2017, 2019, 2021).

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Йонас Бёзигер  — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Швейцарии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года